Meriç ist ein türkischer männlicher und (überwiegend) weiblicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Meriç Yurdatapan (* 1972), türkische Jazzsängerin

Familienname 
 Hurşut Meriç (* 1983), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Nezihe Meriç (1925–2009), türkische Schriftstellerin

Sonstiges 
 Meriç (Türkei), Ort und Landkreis in der türkischen Provinz Edirne
 Meriç Nehri, türkischer Name für die Mariza, Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei und zugleich Außengrenze der Europäischen Union

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname

en:Meriç